Wyniki Grand Prix Norwegii 2002, pierwszej eliminacji Mistrzostw Świata Grand Prix w sezonie 2002.

To pierwsze zawody o Wielką Nagrodę Norwegii i zarazem pierwsze Grand Prix, które odbyło się w hali.

Lista startowa 
Stawkę 22 stałych uczestników Grand Prix uzupełniło 2 zawodników z dziką kartą: (Lars Gunnestad i Kai Laukkanen). W nawiasach podano numery stałe.

 (1) Tony Rickardsson (Szwecja)
 (2) Jason Crump (Australia)
 (3) Tomasz Gollob (Polska)
 (4) Ryan Sullivan (Australia)
 (5) Leigh Adams (Australia)
 (6) Billy Hamill (Stany Zjednoczone)
 (7) Mikael Karlsson (Szwecja)
 (8) Todd Wiltshire (Australia)
 (9) Mark Loram (Wielka Brytania)
 (10) Niklas Klingberg (Szwecja)
 (11) Greg Hancock (Stany Zjednoczone)
 (12) Nicki Pedersen (Dania)
 (13) Scott Nicholls (Wielka Brytania)
 (14) Lukáš Dryml (Czechy)
 (15) Carl Stonehewer (Wielka Brytania)
 (16) Andy Smith (Wielka Brytania)
 (17) Rune Holta (Norwegia)
 (18) Matej Ferjan (Słowenia)
 (19) Grzegorz Walasek (Polska)
 (20) Andreas Jonsson (Szwecja)
 (21) Sebastian Ułamek (Polska)
 (22) Krzysztof Cegielski (Polska)
 (23) Lars Gunnestad (Norwegia)
 (24) Kai Laukkanen (Finlandia)

Wyniki

Klasyfikacja przejściowa 

Norwegia
2002